Farmersburg, une commune du comté de Sullivan, situé dans l'Indiana
 Farmersburg, une ville du comté de Clayton, en Iowa